La croix de la Brassée peut faire référence à plusieurs édifices :
 une croix de chemin à La Croix-Helléan (Morbihan) ;
 une croix de chemin à Guillac (Morbihan) ;
 une croix de chemin à Séné (Morbihan).